Jänich ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Jänich (* 1940), deutscher Mathematiker
 Volker Jänich (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Janich